Кривченко — фамилия.

Известные носители 
 Кривченко, Александр Иванович (1941—2021) — советский и российский учёный-физиолог, специалист в области сравнительной физиологии кровообращения и дыхания, член-корреспондент РАН (2008).
 Кривченко, Альберт Аркадьевич (1935—2021) — первый глава администрации Амурской области с 1991 по 1993 год.